Le Secondaire était le nom d'une ère géologique (plus usité).
 Le secondaire, ou  enseignement secondaire, école secondaire, dans le système scolaire.
Voir aussi :
 École secondaire (Suisse) 
 École secondaire (Vaud)
 Le secteur secondaire est un des secteurs d'activité économique.
 Les effets secondaires survenant en plus de l'effet principal désiré lors de la prise d'un traitement médicamenteux, le plus souvent effets indésirables.
 Le circuit secondaire d'un transformateur électrique.
 Et beaucoup d'autres usages (compléter si besoin).